Por State Line pode estar à procura de:
 State Line (Idaho)
 State Line (Mississippi)

Ver também
 State Line City

Desambiguação